Hopfenberg ist der Name von Ortschaften:
 Ortsteil von Giersleben im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt 
 Siedlung in Ruthe (Sarstedt) im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Hopfenberg (Ried), Stadtteil von Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hopfenberg (Gemeinde Straden), Streusiedlung in der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 deutscher Name von Chmielno (Bobolice) in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Hopfenberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:

 Hopfenberg (Waltershausen) (), bei Winterstein (Waltershausen), Landkreis Gotha, Thüringen
 Hopfenberg (Rhön) (), in der Brückenauer Kuppenrhön bei Schwarzenfels (Sinntal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hopfenberg (Walburg) (ca. ), bei Walburg (Hessisch Lichtenau), Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen
 deutscher Name einer tschechischen Bergkuppe (), (),  in der Oberlausitz bei Taubenheim (Spree)
 Hopfenberg (Berghausen) (), bei Berghausen (Pfinztal), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Hopfenberg (), normal vom Wasser des Edersees überstaut, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Hopfenberg (Billerbeck) (), bei Billerbeck (Einbeck), Landkreis Northeim, Niedersachsen

Hopfenberg bezeichnet auch:
 Bad Hopfenberg, Kuranlage in Petershagen, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hopfberg
 Hopfenbergtunnel